MTV Pulse è un canale televisivo musicale disponibile in edizione localizzata in vari Paesi del mondo:
MTV Pulse, l'edizione italiana
MTV Pulse, l'edizione francese